Рафаэль Надаль — победитель соревнований.

Новак Джокович защищал свой прошлогодний титул, но уступил во втором раунде Иржи Веселому.

Посев 
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Второй раунд)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Давид Феррер (отказ)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)

<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Четвертьфинал) 
<li>  Давид Гоффен (Третий раунд)
<li>  Доминик Тим (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Финал)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Бенуа Пер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2016